Ниже перечислена статистика и достижения Ллейтона Хьюитта.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступления в одиночном разряде

Финалы турниров Большого шлема в одиночном разряде (4)

Победы (2)

Поражения (2)

Финалы Итогового турнира ATP в одиночном разряде (3)

Победы (2)

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (46)

Победы (30) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (16)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (3)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Несыгранные финалы (1)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (8)

Победы (3)

Поражения (5)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (6)

Победы (3)

Поражения (2)

Несыгранные финалы (1)

Выступления в смешанном парном разряде

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (1)

Поражения (1)

Выступления в командных турнирах

Финалы командных турниров (7)

Победы (3)

Поражения (4)

История выступлений на турнирах

Одиночный разряд

История личных встреч 

Теннисисты, занимавшие когда-либо 1 позицию в рейтинге ATP, выделены жирным шрифтомСтатистика приведена согласно данным сайта ITF на 16 ноября 2014 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Хьюитт, Ллейтон